Willem Kettler (1574-1640), hertog van Koerland
 Willem Kettler tot Lage (1575-1627), heer van Lage